Luiz Antônio Bonat (Curitiba) é um magistrado brasileiro, atualmente desembargador do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4).

Ganhou notoriedade como juiz federal da 13.ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitaram, em primeira instância, processos relacionados à Operação Lava Jato. Bonat se tornou juiz titular daquele juízo em 6 de março de 2019, ocupando a vaga de Sergio Moro após este assumir o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.

Biografia 
Bonat se formou em direito em 1979 pela Faculdade de Direito de Curitiba e possui especialização em direito público pela Universidade Federal do Paraná.

Um ano antes de sua formação, atuou como servidor do Poder Judiciário, exercendo as funções de auxiliar, técnico judiciário e diretor de secretaria.

Assumiu a 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, e também atuou na 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba e na 1ª Vara Federal de Criciúma, em Santa Catarina.

Quando assumiu a 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, ele deixou a 21ª Vara Federal, também em Curitiba, que é especializada em casos da área previdenciária.

O juiz já trabalhou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em diversas oportunidades da carreira em substituição a desembargadores.

Em 12 de dezembro de 2022, foi promovido para o cargo de desembargador do TRF-4.

Atuação como juiz

Usina de Belo Monte 
Em abril de 2019, o juiz retirou do inquérito que investiga irregularidades na construção da Usina de Belo Monte, no Pará, o documento em que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, menciona o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, atendendo solicitação do Ministério Público Federal, que informou que o material não tem ligação. O documento embasou reportagens da Revista Crusoé e do site O Antagonista que foram censuradas por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Julgamento de Delúbio Soares 
Em maio de 2019, o pedido da defesa do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, para enviar a ação penal contra o mesmo para a Justiça Eleitoral foi negado, pois o magistrado considerou necessário esperar a publicação do acórdão do julgamento do STF que tratou do assunto.

Ver também 
 Corrupção no Brasil
 Lista de operações da Polícia Federal do Brasil
 Poder Judiciário do Brasil
 Política do Brasil

Juízes do Paraná
Naturais de Curitiba
Juízes da Operação Lava Jato
Alunos do Centro Universitário Curitiba
Alunos da Universidade Federal do Paraná